Данкан II Шкотски (1060 - Бервик на Твиду, 12. новембар 1094) је био краљ Шкотске. Био је син Малколма III и Ингеборге Финсдотир.

Породично стабло 

Династија Данкелд
Умрли 1094.
Шкотски краљеви
Династија Данкелд
Владари у Европи у XI веку